Fallen Angel o Fallen Angels puede referirse a:

 Fallen Angels (1925), obra de teatro del británico Noel Coward.
 Fallen Angel (1945), película de cine negro dirigida por Otto Preminger.
 Fallen Angel (1988), canción de Poison.
 Fallen Angel (1993), episodio de la serie The X Files.
 Fallen Angels (1993-1995), serie de televisión estadounidense.
 Fallen Angels (1995), película dirigida por Wong Kar-wai.
 Fallen Angels (1996), película animada independiente creada por Tony Johnson.
 Fallen Angels (1997), serie de televisión australiana.
 Fallen Angels (2011), canción de Black Veil Brides.
 Fallen Angel (2012), serie de televisión japonesa.
 Fallen Angel (2015), canción de Three Days Grace
 Fallen Angels (2016), álbum de estudio del músico estadounidense Bob Dylan.